Nabucodonosor I – quarto sovrano della II dinastia di Isin, regnò dal 1125 al 1104 a.C. ca.
 Nabucodonosor II – secondo sovrano della XI dinastia babilonese (impero neo-babilonese), regnò tra il 604 a.C. e il 562 a.C.
 Nabucodonosor (Nabucco) – opera di Giuseppe Verdi, composta tra il 1841 e il 1842
 Nabucodonosor – formato di bottiglia sciampagnotta della capacità di 15 litri
 Nabucodonosor – hovercraft comandato dal capitano Morpheus nella trilogia di Matrix